Теодоров — болгарская фамилия; имеет женскую форму Теодорова.

 Известные носители 
 Теодоров, Теодор (1869—1924) — болгарский политик, лидер Народной партии.

 Теодоров-Балан, Александр (1859—1959) — болгарский лингвист и литературовед, академик, первый ректор Софийского университета.

См. также